Leende guldbruna ögon kan vara:

"Leende guldbruna ögon" – en svenskspråkig text till sången "Beautiful, Beautiful Brown Eyes"
Leende guldbruna ögon (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2007
Leende guldbruna ögon (soundtrack) – soundtrack till TV-serien med samma namn